Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2013 was de twintigste editie van het World Darts Championship, oftewel het officieuze wereldkampioenschap darten, dat traditiegetrouw gehouden werd in Alexandra Palace, Londen. De Engelsman Phil Taylor won de titel voor de 14e keer nadat hij in de finale de Nederlander Michael van Gerwen met 7-4 had verslagen. Het toernooi ging van start op 14 december 2012 en eindigde op 1 januari 2013, met onderbrekingen tijdens de kerstdagen en oudjaar. In de eerste ronde speelden er 72 spelers mee, van wie er zestien eerst nog een voorronde moesten spelen.

Verslagen 
De Nederlander Co Stompé werd al vroeg en zonder pardon in het kampioenschap uitgeschakeld (0-3).
Ook de Vlaming Kim Huybrechts - wiens vader minder dan twee weken vóór het begin van het toernooi overleed - moest meteen zijn koffers pakken na een bloedstollende partij, en dit zelfs ondanks een beter gemiddelde dan dat van zijn opponent (2-3).
De kwartfinale tussen tweevoudig titelverdediger Adrian Lewis en medefavoriet voor de titel Michael van Gerwen was ongemeen spannend. In een hoogstaande partij, die gelijk opging en waarin beide spelers hun eigen set steeds behielden, moest de beslissing vallen in de negende en laatste set. Van Gerwen mocht deze set beginnen, maar werd in het derde leg gebroken. Lewis mocht de volgende beurt beginnen, en kon dus de partij in zijn voordeel beslissen. Hij kreeg ook daadwerkelijk twee darts voor de dubbel twintig, maar miste ze allebei. Vervolgens gooide Van Gerwen 83 uit: 2-2. Laatstgenoemde won ook nog de volgende twee legs (4-2), en schakelde zodoende de winnaar van vorig jaar en twee jaar geleden uit (4-5).
Ook die tussen Wes Newton en James Wade kende een spannend verloop. Newton liep eerst nog uit tot 2-0 in sets, maar na het missen van dé kans op 3-1 keek hij al snel tegen een 2-4-achterstand op. Wade waande zich al zegezeker, maar toch moest ook hier nog een beslissende set gespeeld worden. Newton won zijn eerste leg, maar werd gebroken in het derde, en Wade wist het vervolgens - dit ondanks een slechter gemiddelde dan zijn tegenstander - af te maken (1-3), dus ook 4-5 uiteindelijk.
De halve finale tussen Phil Taylor en Raymond van Barneveld eindigde op 6-4.

9-darter 
De Engelsman Dean Winstanley gooide op 23 december 2012 de vierde 9-dart finish in de geschiedenis van dit evenement. Dat gebeurde in een wedstrijd uit de tweede ronde tegen de Nederlander Vincent van der Voort, waarin hij met 0-2 in sets achter stond. Uiteindelijk trok Van der Voort de partij naar zich toe met 4-2. Ook Michael van Gerwen gooide in de halve finales in zijn partij tegen James Wade een 9-darter. In de daaropvolgende leg stond Van Gerwen eveneens op een 9-dart finish, maar de laatste dart ging mis. Hij won de ontmoeting wel met 6-4.

Schema

Voorronde (best of 7 legs) 
De winnaars moesten hun eerste rondepartij nog diezelfde dag spelen.

Hoofdtoernooi

Prijzengeld 
Net als de vorige jaren was er een totale prijzenpot van 1 miljoen Britse pond, waarvan 200.000 voor de winnaar.

Darts in 2013
2013